De Ruta del Sol 2009, ook bekend onder de naam Vuelta a Andalucía, werd gehouden van 15 februari tot en met 19 februari in Andalusië, en ging over 669 kilometer. Het was de 55ste editie van deze meerdaagse etappekoers in het zuiden van Spanje. In totaal bereikten 65 renners de eindstreep in Antequera.

Etappe-overzicht

Eindklassementen

Externe link 
 Officiële website

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2009
2009